Campo Novo (Braga) —  na cidade de Braga, Portugal, também conhecida por Praça de Mouzinho de Albuquerque 

 Praça de Mouzinho de Albuquerque (Porto) —  na cidade do Porto, Portugal, também conhecida por Rotunda da Boavista

Desambiguação